Les langues sara-bongo-baguirmiennes ou bongo-baguirmi sont un groupe de langues soudaniques centrales. Les langues sont parlées sur le sud-ouest du Soudan du Sud, le sud du Tchad, le nord de la République Centrafricaine et le nord de la République Démocratique du Congo.

Classification 
Classification selon Boyeldieu (2006):

Langues sara-bongo-baguirmi
 bongo
 modo, 'beli, baka
 yulu
 occidental
 fer, gula koto
 gula zura, 'bu'bu, gula mere, gula sara
 nduga, luto ?
Langues sara
péripheriques : ndoka, wad, bagiro, na, tiye, kulfa, simé, 'demé
centrales : sar, mbay, ngambay, 'bedjond, kaba P.
autres : bulala, beraku, kenga, 'barma

Proto-langue 
Le proto-sara-bongo-baguirmi peut être reconstitué. Les tableaux suivants présentent son lexique selon Boyeldieu :

Plantes

Poissons

Notes et références

Bibliographie 
ADAMI P., 1981, (avec la collaboration de Dj. DJARANGAR, J. FÉDRY, Ng. NASSITY et P. PALAYER), Lexique bediondo-français, Sarh, Centre d'Études Linguistiques-Collège Charles-Lwanga.
ADOUM KHAMIS, 1983, Phonologie, esquisse grammaticale et lexique du mango ou mbay de Doba (langue sara du sud du Tchad), Université de la Sorbonne Nouvelle (Paris III).
ANDERSEN T., 1981, A Grammar of Modo, A Preliminary Sketch, University of Aalborg (Denmark).
Atlas Linguistique de l'Afrique Centrale (ALAC) : La république Centrafricaine, 1984, Paris-Yaoundé-Bangui, ACCT-CERDOTOLA-Équipe Nationale Centrafricaine.
Atlas pratique du Tchad (dir. J. CABOT), 1972, Fort-Lamy-Paris, INTSH-IGN.
BALLAH Dj. Ng., 1988, Morphosyntaxe du nom et des personnels en mbay, Brazzaville, Université Marien-Ngouabi.
BALLAH Dj. Ng., 1993, Description phonologique du mbay, Grenoble, Université Stendhal (Grenoble III).
BENDER M.L., 1989, Nilo-Saharan Pronouns/Demonstratives, Topics in Nilo-Saharan Linguistics (M.L. BENDER éd.), Hamburg, Helmut Buske Verlag (Nilo-Saharan 3), 1-34.
BENDER M.L., 1992, Central Sudanic Segmental and Lexical Reconstructions, Afrikanistische Arbeitspapiere (Frankfurt), 29, 5-61.
BENDER M.L., 1997 (2ème éd.), The Nilo-Saharan Languages: A Comparative Essay, Munich-Newcastle, Lincom Europa.
BLACHE J., 1964, Les poissons du bassin du Tchad et du bassin adjacent du Mayo Kebbi, Paris, ORSTOM.
BOYELDIEU P., 1987, Les langues fer ('kara') et yulu du
nord centrafricain, Esquisses descriptives et lexiques, Paris, Geuthner.
BOYELDIEU P., 1989, Comparative Tones: Yulu/Kara vs. Sara Group (Kenga/Ngambay/ Mbay), Topics in Nilo-Saharan Linguistics (M.L. BENDER éd.), Hamburg, Helmut Buske Verlag (Nilo-Saharan 3), 249-270.
BOYELDIEU P., 1990, Furu et Bagiro : l'extension oubanguienne des langues 'sara', Journal des Africanistes, 60 (1), 77-106.
BOYELDIEU P., 1991, De deux à trois registres tonals : l'exemple des verbes sara-bongo-baguirmiens, Proceedings of the 4th Nilo-Saharan Linguistics Colloquium (M.L. BENDER éd.), Hamburg, Helmut Buske Verlag (Nilo-Saharan 7), 283-292.
BOYELDIEU P., 1995, Modifications tonales et limites syntaxiques en bagiro (langue 'sara' de la République Centrafricaine), Cinquième Colloque de linguistique nilo-saharienne/Fifth Nilo-Saharan Linguistics, Actes/Proceedings (R. NICOLAÏ et F. ROTTLAND éds), Cologne, R. Köppe Verlag (Nilo-Saharan 10), 131-145.
BOYELDIEU P., 1995, Présentation d'une étude comparative des propriétés tonales des langues sara-bongo-baguirmiennes, Cinquième Colloque de linguistique nilo-saharienne/Fifth Nilo-Saharan Linguistics, Actes/Proceedings (R. NICOLAÏ et F. ROTTLAND éds), Cologne, R. Köppe Verlag (Nilo-Saharan 10), 307-319.
BOYELDIEU P., 1996, Mutation et réfection dans l'expansion des registres tonals : l'exemple des langues sara-bongo-baguirmiennes, Revue de Phonétique Appliquée (Université de Mons-Hainaut), 120, 163-178.
BOYELDIEU P., 1998, Comparaison et reconstruction dans le domaine tonal : les langues sara-bongo-baguirmiennes, Faits de Langues (Numéro thématique 'Les langues africaines', R. KABORÉ et S. PLATIEL éds), 99-110.
BOYELDIEU P., 2000, La langue bagiro (République centrafricaine), Systématique, textes et lexique, Frankfurt am Main, Peter Lang (Schriften zur Afrikanistik/Research in African Studies, 4).
BOYELDIEU P., 2000, Identité tonale et filiation des langues sara-bongo-baguirmiennes (Afrique centrale), Köln, Rüdiger Köppe Verlag (Sprache und Geschichte in Afrika, Beiheft 10).
BOYELDIEU P., 2005, La place des verbes composés dans un dictionnaire yulu-français, Paroles nomades. Écrits d'ethnolinguistique africaine. En hommage à Christiane Seydou, (U. BAUMGARDT & J. DERIVE éds), Paris, Karthala, 375-392.
BOYELDIEU P., (sous presse), Compound Verbs and Modalities of Process in Yulu (Central Sudanic), Proceedings of the 8th Nilo-Saharan Linguistics Colloquium (University of Hamburg, 22-25 August 2001).
BOYELDIEU P., (sous presse), Entre lac Albert et lac Tchad : l'expansion sara-bongo-baguirmienne, Actes du 13ème Colloque Mega-Tchad (Maroua, 2005).
BOYELDIEU P. et P. NOUGAYROL, 2004, Les marques personnelles des langues SBB : traits systématiques et perspectives historiques, Systèmes de marques personnelles en Afrique (D. IBRISZIMOW et G. SEGERER éds), Louvain-Paris, Peeters (Afrique et Langage), 23 42.
BROWN R., 1986, Noteworthy Features of Kresh Phonology and Orthography Proceedings of the Third Nilo-Saharan Linguistics Colloquium (F. ROTTLAND et L.N. OMONDI éds.), Hamburg, Helmut Buske Verlag (Nilo-Saharan 6), 53-79.
CAPRILE J.P., 1968, Essai de phonologie d'un parler mbay, Bulletin de la SELAF, 8, 1-40.
CAPRILE J.P., s.d. [1969 ?], Lexique mbaï-français, Lyon, Afrique et Langage (Document 2).
CAPRILE J.P., 1971, La dénomination des couleurs chez les Mbay de Moïssala, Paris, SELAF (Bibliothèque 26).
CAPRILE J.P., 1972, Études et documents sara-bongo-baguirmiens, Paris, Université René Descartes (Paris V), 2 vol.
CAPRILE J.P., 1977, Quelques problèmes de phonologie en mbay de Moïssala, Études phonologiques tchadiennes (J.P. CAPRILE éd.), Paris, SELAF (Bibliothèque 63-64), 22 35.
CAPRILE J.P., 1978, Le groupe des langues du Soudan central, Inventaire des études linguistiques sur les pays d'Afrique Noire d'expression française et sur Madagascar (D. BARRETEAU éd.), Paris, CILF, 239-253.
CAPRILE J.P., 1981, Les langues sara-bongo-baguirmiennes et leur classification, Les langues dans le monde ancien et moderne (dir. J. PERROT), 1ère-2ème parties (Afrique subsaharienne-Pidgins et créoles), Paris, CNRS, 237-242.
CAPRILE J.P., 1981, Le mbai-Moïssala, Les langues dans le monde ancien et moderne (dir. J. PERROT), 1ère-2ème parties (Afrique subsaharienne-Pidgins et créoles), Paris, CNRS, 243-257.
CAPRILE J.P. et J. FÉDRY, 1969, Le groupe des langues 'sara' (République du Tchad), Lyon, Afrique et Langage (Archives linguistiques 1).
CHABRÉLIE L., 1935, Notes sur la langue des Sara, avec un vocabulaire comparatif des différents dialectes, Journal de la Société des Africanistes, V, 2, 125-151.
CLOAREC-HEISS F., 1995, Emprunts ou substrat ? Analyse des convergences entre le groupe banda et les langues du Soudan central), Cinquième Colloque de linguistique nilo-saharienne/Fifth Nilo-Saharan Linguistics, Actes/Proceedings (R. NICOLAÏ et F. ROTTLAND éds), Cologne, R. Köppe Verlag (Nilo-Saharan 10), 321 355.
CLOAREC-HEISS F., 1998, Entre Oubanguien et Soudan central : les langues banda, Language History and Linguistic Description in Africa (I. MADDIESON and Th. J. HINNEBUSCH eds), Trenton-Asmara, Africa World Press (Trends in African Linguistics 2), 1-16.
CORDELL D.D., 1983, The savanna belt of North-Central Africa, History of Central Africa, vol. 1 (D. BIRMINGHAM et Ph.M. MARTIN éds), Londres et New York, Longman, 30-74 & 280-283.
DAHAB GABJANDA J., 1976, An Axiomatic Functionalist Analysis of the Phonology of Yulu, University of St Andrews.
DANAY K., MAKODE M. et al., 1986, Dictionnaire sara-kaba-na - français, Kyabe (Tchad), Sarh, Centre d'Études Linguistiques-Collège Charles-Lwanga.
DJARANGAR Dj. I., 1985, Esquisse phonologique du bediondo, Université nationale de Côte d'Ivoire.
DJARANGAR Dj. I., 1986, Approche du système verbal du bedjond, Université nationale de Côte d'Ivoire.
DJARANGAR Dj. I., 1988, Le système tonal du bédjondé (Sara/Tchad), Linguistique Africaine, 1, 31 47.
DJARANGAR Dj. I., 1989, Description phonologique et grammaticale du bédjondé : parler sara de Bédiondo/Tchad, Grenoble, Université Stendhal (Grenoble III), 2 vol.
DJARANGAR Dj. I., 1991, Analyse acoustique et interprétation des voyelles centrales du mbay, Linguistique Africaine, 6, 51-73.
DJARANGAR Dj. I., 1991, Some Sara vowel inventories and vowel system predictions, Proceedings of the XIIth International Congress of Phonetic Sciences (Aix-en-Provence), 4, 378-381.
DJARANGAR Dj. I., 1992, De la dispersion des voyelles dans l'espace linguistique sara, Bulletin de la communication parlée (Grenoble), 2, 89-104.
DJARANGAR Dj. I., 1997, Essai de classification des langues sara, communication au Second World Congress of African Linguistics (Leipzig).
DJEMADJIOUDJIEL N.L.Mb. et J. FÉDRY, 1979, Lexique ngàmbáy-français, français-ngàmbáy, Sarh, Centre d'Études Linguistiques-Collège Charles-Lwanga.
DOORNBOS P. et M.L. BENDER, 1983, Languages in Wadai-Darfur, Nilo-Saharan Language Studies (M.L. BENDER éd.), East Lansing, Michigan State University (African Studies Center), 42-79.
EHRET C. et al., 1974, Some thoughts on the early history of the Nile-Congo watershed, Ufahamu, V, 2, 85-112.
FÉDRY J., K. DANAY et al., 1981, Jì-ndóò ká tàjéy ̀, Initiation à la langue kaba (Kyabé), Sarh, Centre d'Études Linguistiques-Collège Charles-Lwanga.
FÉDRY J., 1976, L'expérience du corps comme structure du langage, essai sur la langue sar (Tchad), L'Homme (Paris), 16, 65-105.
FORTIER J., 1971, Grammaire mbaye-Moïssala (Tchad - Groupe sara), Lyon, Afrique et Langage, (Document 6).
FOURNIER M., 1977, Les consonnes du sar, Études phonologiques tchadiennes (J.P. CAPRILE éd.), Paris, SELAF (Bibliothèque 63-64), 37-44.
FULTZ J. et G. MORGAN, 1986, Enquête dialectale de l'Ubangi et de la Mongala, II : Les langues Banda, Ngbaka-mabo et Furu dans les zones de Bosobolo et de Libenge, Gemena, Association Wycliffe.
GADEN H., 1909, Essai de grammaire de la langue baguirmienne, suivi de textes et de vocabulaires baguirmien-français et français-baguirmien, Paris, E. Leroux.
GAKINABAY M. et U. WIESEMANN, 1986, Les styles de discours en sar et leur mode d'emploi, Journal of West African Languages, XVI, 2, 39-48. GAUDEFROY-DEMOMBYNES M., 1906, Documents sur les langues de l'Oubangui Chari, Paris, Ernest Leroux. [l'ouvrage constitue une réédition d'un extrait du tome II des Actes du XIVème Congrès International des Orientalistes]
GREENBERG J.H., 1963, The Languages of Africa, La Haye, Mouton.
GREENBERG J.H., 1971, Nilo-Saharan and Meroitic, Current Trends in Linguistics, vol 7 : Linguistics in Sub-Saharan Africa (Th. SEBEOK éd.), Paris-La Haye, Mouton, 421 442.
GREENBERG J.H., 1983, Some Areal Characteristics of African Languages, Current Approaches to African Linguistics (vol. 1) (I.R. DIHOFF éd.), Dordrecht, Foris, 3 21.
GUTHRIE M., 1967-71, Comparative Bantu, An Introduction to the Comparative Linguistics and Prehistory of the Bantu Languages, Westmead, Gregg, Part I, vol. 1-2.
HALLAIRE J. et J. ROBINNE, 1959, Dictionnaire sara-français, Koumra.
HUGUET J.P., 1986, Phonétique et phonologie : études comparatives au sein du groupe sara (République du Tchad), Paris, Université de la Sorbonne Nouvelle (Paris III), 2 vol.
KANZI-SOUSSOU C., 1985, Essai de phonologie de la langue kara de Birao, Université de Bangui (Faculté des Lettres et Sciences Humaines).
KANZI-SOUSSOU C., 1992, Le verbe en fer (kara), Étude morphologique et syntaxique du verbe dans une langue centrafricaine, Université de Paris X-Nanterre (Département de Linguistique).
KEEGAN J., 1982, Linda J. Thayer's A Comparative-Historical Phonology of the Chari Languages, a Review Article, Sprache und Geschichte in Afrika (Hamburg), 4, 251ɔ́272.
KEEGAN J., 1989, The Status of Schwa and Vowel Co-occurrence Restrictions in Mbay, Topics in Nilo-Saharan Linguistics (M.L. BENDER éd.), Hamburg, Helmut Buske Verlag (Nilo-Saharan 3), 233-248.
KEEGAN J., 1996 (2ème éd.), (avec la collaboration de M. NANGBAYE et B. MANADJI TOLKOM), Dictionary of Mbay, Munich-Newcastle, Lincom Europa. [1ère éd. 1993, chez l'auteur]
KEEGAN J., 1997, A Reference Grammar of Mbay, Munich-Newcastle, Lincom Europa.
KILPATRICK E., 1985, Bongo Phonology, Occasional Papers in the Study of Sudanese Languages, 4, 1-62.
KOGONGAR G.J., 1971, Introduction à la vie et à l'histoire précoloniales des populations sara du Tchad, Paris, Université de Paris I.
Les langues dans le monde ancien et moderne (dir. J. PERROT), 1ère-2ème parties (Afrique subsaharienne-Pidgins et créoles), 1981, Paris, CNRS.
MAGNANT J.P., 1986, La terre sara, terre tchadienne, Paris, L'Harmattan.
MALBRANT R., 1952 (2ème éd.), Faune du Centre Africain français (Mammifères et Oiseaux), Paris, Lechevalier (Encyclopédie Biologique XV).
MANDESON E.B., 1984, Zɪ and its Related Forms in Baka discourse, Occasional Papers in the Study of Sudanese Languages, 3, 21-27.
MOÑINO Y., 1995, Le proto-gbaya, Essai de linguistique comparative historique sur vingt-et-une langues d'Afrique centrale, Paris, Peeters (Langues et cultures africaines 20).
MOÑINO Y. (éd.), 1988, Lexique comparatif des langues oubanguiennes, Paris, Geuthner.
MORTIER R., 1941, Classificatie der Talen van Ubangi, Aequatoria, IV, 1, 1-8.
MOSER, Rosmarie, 2004, Kabba: a Nilo-Saharan language of the Central African Republic, München, Lincom Europa (Lincom Studies in African Linguistics 63).
MOUNDO NDIMAJIBAY N.-B., 1977, Les limites des modifications tonales en sar, Études phonologiques tchadiennes (J.P. CAPRILE éd.), Paris, SELAF (Bibliothèque 63-64), 45 58.
NDETA F.M., 1988, Étude monographique des Baguiro, Bangui, École Normale Supérieure.
NDJERASSEM Ng., 1982, Phonologie, morphologie et catégories grammaticales du ngambay de Benoye (Tchad méridional), Paris, Université de la Sorbonne Nouvelle (Paris III).
NDOKO B.R., 1991, Esquisse phonologique du lútò, Université de Bangui (Faculté des Lettres et Sciences Humaines).
NOUGAYROL P., 1989, Les groupes banda du Bamingui-Bangoran (RCA), Revue d'ethnolinguistique (Cahiers du LACITO, Paris), 4, 197-208.
NOUGAYROL P., 1990, Langues et populations du nord-est centrafricain, Relations interethniques et culture matérielle dans le bassin du Lac Tchad (Actes du IIIème colloque Méga-Tchad), Paris, ORSTOM, 65-79.
NOUGAYROL P., 1991, Le groupe dialectal gula (RCA) : spécificité et diversification, Proceedings of the 4th Nilo-Saharan Linguistics Colloquium (M.L. BENDER éd.), Hamburg, Helmut Buske Verlag (Nilo-Saharan 7), 313-323.
NOUGAYROL P., 1991, Le système des personnels en bongo-bagirmi, Communication au 22ème Colloque Annuel de Linguistique Africaine (ACAL), Université de Nairobi.
NOUGAYROL P., 1999, Les parlers gula (Centrafrique, Soudan, Tchad), Grammaire et lexique, Paris, CNRS Éditions.
PALAYER P., 1970, (avec la collaboration de M. FOURNIER et E. MOUNDO), Éléments de grammaire sar (Tchad), Lyon-Fort-Archambault, Afrique et Langage-Collège Charles Lwanga (Études linguistiques 2).
PALAYER P., 1977, Lexique de plantes du pays sar, plantes spontanées et cultivées, Sarh, Centre d'Études Linguistiques-Collège Charles-Lwanga, 2 vol.
PALAYER P., 1989, La langue sar (sud du Tchad), Tours, Université de Tours, 2 vol.
PALAYER P., 1992, Dictionnaire Sar-Français (Tchad), Paris, Geuthner.
PALAYER P., 1992, Un syntagme nominal épithétique immédiat en sar, Linguistique africaine, 8, 109-124.
PALAYER P., 1995, Présentation d'un dictionnaire sar-français avec attention particulière accordée aux adjectifs, Cinquième Colloque de linguistique nilo-saharienne/Fifth Nilo-Saharan Linguistics, Actes/Proceedings (R. NICOLAÏ et F. ROTTLAND éds), Cologne, R. Köppe Verlag (Nilo-Saharan 10), 245-273.
PALAYER P., 2004, (avec le concours de A. GOUDJA KODNGARGUE et Ch. VANDAME), Dictionnaire kenga, Louvain-Paris, Peeters (A&L 6).
PALAYER P., 2006, (avec la collaboration de M. SOLEKAYE), Dictionnaire démé (Tchad). Précédé de notes grammaticales, Louvain-Paris, Peeters (A&L 10).
PARKER K., 1985, Baka Phonology, Occasional Papers in the Study of Sudanese Languages, 4, 63-85.
PERSSON A.M., 1979, A Dialect Study of the Jur Beli Cluster, University of Khartoum.
PERSSON A.M., 1981, Clause Types in Jur Modo, Occasional Papers in the Study of Sudanese Languages, 1, 110-121.
PERSSON A.M., 1997, Grouping of the Bongo-Baka languages, Occasional Papers in the Study of Sudanese Languages, 7, 19-39.
PERSSON J., 1981, Notes on the Phonology of Jur Modo, Occasional Papers in the Study of Sudanese Languages, 1, 43-54.
PERSSON J., 1984, Some notes on Jur Modo Demonstratives, Occasional Papers in the Study of Sudanese Languages, 3, 61-65.
PERSSON A.M. et J.R. PERSSON, 1991, Modo-English Dictionary with Grammar, Nairobi, SIL.
ROBERTS J.S., 2003, The Analysis of Central Vowels in Gor (Central Sudanic), Actes du 3e Congrès Mondial de Linguistique Africaine Lomé 2000 (Kézié Kyenzi LÉBIKAZA éd.), Cologne, R. Köppe Verlag (World Congress of African Linguistics - Congrès mondial de linguistique africaine 3), 53-67.
SAMPSON D.L., 1997, Update on Baka Phonology and Orthography, as of 1996, Occasional Papers in the Study of Sudanese Languages, 7, 114-120.
SANTANDREA St., 1955, Brief Notes on Biŋa, Afrika und Übersee, 40, 1, 25-37.
SANTANDREA St., 1963, A Concise Grammar Outline of the Bongo language, Rome, Sodality of St. Peter Claver.
SANTANDREA St., 1964, A Tribal History of the Western Bahr el Ghazal, Bologne, Nigrizia (Museum Combonianum 17).
SANTANDREA St., 1970, Brief Grammar Outlines of the Yulu and Kara languages, Rome, Printed by the Sodality of St. Peter Claver (Museum Combanianum 25).
SANTANDREA St., 1976, The Kresh Group, Aja and Baka Languages (Sudan), Naples, Istituto Universitario Orientale.
SANTANDREA St., 1981, Ethno-Geography of the Bahr El Ghazal (Sudan), Bologne, Editrice Missionaria Italiana (Museum Combonianum 37).
SAXON Douglas E., 1980, The History of the Shari River Basin ca. 500 B.C.-1000 A.D., Los Angeles, University of California.
SCHWEINFURTH G., 1873, Linguistische Ergebnisse einer Reise nach Centralafrika, Supplément à Zeitschrift für Ethnologie (1872), Berlin, Wiegandt et Hempel.
SCHWEINFURTH G., 1875, Au cœur de l'Afrique, 1868-1871, Voyages et découvertes dans les régions inexplorées de l'Afrique centrale, Paris, Hachette, tome 1.
STEVENSON R.C., 1969, Bagirmi Grammar, University of Khartoum (Linguistic Monograph Series 3).
THAYER L.J., 1974, A Reconstructed History of the Chari Languages, Comparative Bongo-Bagirmi-Sara Segmental Phonology with Evidence from Arabic Loanwords, Urbana, University of Illinois.
THAYER L.J., 1976, A Comparative-Historical Phonology of the Chari Languages (Nilo-Saharan Languages of Central Africa), Naples, Institut Oriental de Naples (Supplément au n. 9 des Annales, vol 36, fasc. 4).
TUCKER A.N., 1940, The Eastern Sudanic Languages, Londres, Dawsons of Pall Mall for IAI, vol. 1.
TUCKER A.N. et M.A. BRYAN, 1956, The Non-Bantu Languages of North-Eastern Africa (with a Supplement on The Non-Bantu languages of Southern Africa by E.O.J. WESTPHAL), London-New York-Cape Town, OUP for IAI.
TUCKER A.N. et M.A. BRYAN, 1966, Linguistic Analyses, The Non-Bantu Languages of North-Eastern Africa, London-New York-Cape Town, OUP for IAI.
VANDAME Ch., 1963, Le Ngambay-Moundou, Phonologie, grammaire et textes, Dakar, IFAN (Mémoires 69).
VANDAME Ch., 1968, Grammaire kenga, Lyon, Afrique et Langage (Études linguistiques 2).
VOELTZ F.K.E., 2004, Verb extensions in Fer, Annual Publication in African Linguistics (Köln), 2, 95-107.
YEMBELINE K.M., 1991, Esquisse phonologique du furu, Afrikanistische Arbeitspapiere (Frankfurt), 26, 141-153.

Documents inédits 
BEALBAYE K.N., La langue 'dem de M-ə́sɔ̀-hóyōó.
BOYD R., Questionnaire d'Inventaire Linguistique : kreish.
BOYELDIEU P., Lexique 'barma (baguirmien).
BOYELDIEU P., Lexique yulu.
BOYELDIEU P., Lexique kaba de Paoua.
CLOAREC-HEISS F., Lexique pluridialectal banda.
CLOAREC-HEISS F., Les mammifères dans les langues banda.
FÉDRY J., Questionnaire d'Inventaire Linguistique : sar.
FÉDRY J., Questionnaire d'Inventaire Linguistique : kulfa.
FÉDRY J., Questionnaire d'Inventaire Linguistique : na.
FÉDRY J., Questionnaire d'Inventaire Linguistique : 'dem.
FÉDRY J., Questionnaire d'Inventaire Linguistique : tiye.
NOUGAYROL P., Lexique ndoka.
NOUGAYROL P., Lexique nduga.
NOUGAYROL P., Note sur le wada.
NOUGAYROL P., Lexique bongo.
PHILIPPSON G., Les noms de bovidés dans les langues bantu d'Afrique Orientale.

Voir aussi

Articles connexes 
 linguistique
 liste de langues
 langues par famille
 langues nilo-sahariennes
 langues soudaniques centrales

Liens externes 
 
 Lexique comparatif historique des langues Sara-Bongo-Baguirmiennes
 The Sara Bagirmi Languages Project (John M. Keegan)